Le championnat du monde des rallyes 2022 est la  du championnat du monde des rallyes. Il est composé de treize manches réparties sur quatre continents. Il est remporté par Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen au volant d'une  engagée par Toyota Gazoo Racing WRT.

Participants 

Une des surprises de cette saison 2022 est le retour de Sébastien Loeb dans le championnat avec M-Sport, équipe qui enregistre aussi l’arrivée dans ses rangs de Craig Breen. Désormais copiloté par Isabelle Galmiche qui succède à Daniel Elena, l'engagement du nonuple champion du monde porte initialement pour le seul rallye inaugural de la saison. La paire disputera finalement trois autres rallyes.

Il en est de même pour le champion en titre Sébastien Ogier qui ne souhaite disputer que quelques manches de cette saison 2022. Il reste chez Toyota Gazoo Racing, mais est dorénavant copiloté par Benjamin Veillas en remplacement de Julien Ingrassia. La place laissée partiellement libre chez Toyota par le gapençais est attribuée à Esapekka Lappi. Lors de la dernière manche de la saison, le Gapençais fait le choix de la disputer avec un nouveau copilote, à savoir Vincent Landais.

Engagés en WRC

Calendrier et règlement 

Plusieurs manches refont leur apparition avec le rallye de Suède dorénavant basé à Umeå, ville situé dans le nord du pays, et le rallye de Nouvelle-Zélande.
Mais il aura fallu attendre le mois de février pour connaître le calendrier complet; en effet la  manche n'a été attribuée au Rallye d'Ypres après que la saison ait débutée.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats

Classements

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 10 premiers équipages classés, tandis que les points de la super spéciale sont attribués aux 5 premiers du classement de celle-ci. Le système de points est le système universel FIA.

Classement des pilotes

Classement des copilotes

Classement des constructeurs

Notes et références 

2022
Rallyes
Rallyes